Der Thüringer Landespokal im Wasserball ist ein sportlicher Wettbewerb in der Sportart Wasserball, der seit 1992 vom Thüringer Schwimmverband e.V. als amtlicher Wettkampf ausgetragen wird. Der Pokalsieger wird immer im Herbst in den Monaten September bis Dezember ermittelt. Der Pokalsieger ist berechtigt, für den Ostdeutschen Wasserballpokal zu melden.

Liste der Pokalsieger

Männer

Jugend 
Dieser Teil ist noch unvollständig. Bitte hilf dabei fehlende Inhalte zu ergänzen.

Siehe auch 
 Thüringer Schwimmverband
 Thüringer Landesmeisterschaft im Wasserball
 Liste der deutschen Wasserballvereine

Weblinks 
 Homepage der Thüringer Wasserballer
 Übersicht der Ergebnisse der ausgetragenen Landespokalrunden seit 2007

Sportveranstaltung in Thüringen
Wasserballwettbewerb in Deutschland